Місячний сарос 111 — серія місячних затемнень, в якій місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 10 червня 830 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 19 липня 2092, коли місяць останній раз торкнеться її північного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містила 11 повних затемнень від 19 квітня 1353 до 4 серпня 1533, 20 часткових перед повними від 14 вересня 992 до 8 квітня 1335 і 23 часткових після повних від 16 серпня 1551 до 23 квітня 1948.

Останнім дотепер затемненням цієї серії було півтіньове місячне затемнення 26 травня 2002 року і наступним буде півтіньове — 5 червня 2020.

Найдовшим у серії повним затемненням було 35-е, яке відбулось 12 червня 1443 і тривало 106,2 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 111 

Місячні сароси